Le terme Rue des Serruriers peut faire référence à :
 la rue des Serruriers à Colmar
 la rue des Serruriers à Laval
 la rue des Serruriers à Strasbourg.